Замай — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Замай, Борис Иванович (род. 1959) — депутат государственной думы РФ I созыва.
 Замай, Андрей Андреевич (также известный как Хан Замай; род. 1986) — хип-хоп исполнитель, участник объединения «Антихайп».

Топоним 
 Замай-Юрт — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской республики.